Джайруд () — город на юго-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Дамаск. Входит в состав района .

История 
В ходе проводимых в районе Джайруда археологических раскопок были найдены предметы (микролиты, ножи, скребки и другие каменные орудия), относящиеся к периоду существования Натуфийской культуры.
Во времена Римской империи город был известен как Герода (Geroda). В Итинерарии Антонина Августа Герода упоминается как одна из станций на дороге между Пальмирой и Дамаском. Также город был упомянут в трудах средневекового путешественника, историка и географа Якута аль-Хамави. В период османского владычества в Сирии Джайруд был административным центром нахии.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, на расстоянии приблизительно 45 километров к северо-востоку от Дамаска, административного центра провинции и столицы страны. Абсолютная высота — 809 метров над уровнем моря.

Демография 
По оценочным данным 2013 года численность населения составляла 39 903 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Дамаск.

Примечания 

Города мухафазы Дамаск
Натуфийская культура